Erik Sandberg kan syfta på:

* Eric Sandberg (1884–1966), svensk seglare
 Erik Sandberg (1879–1933), svensk ingenjör
 Erik Sandberg (född 1975), svensk journalist